Firulete puede referirse a:

 Firulete, una serie de movimientos coreográficos del tango.
 El firulete, un tango de Mariano Mores y Rodolfo Taboada.
 Firulete, Gerardo Roberto Samaniego (1923-2004), payaso argentino.
 Firulete, Jorge Romero, humorista chileno.